Strzegów (gromada w powiecie grodkowskim)
 Strzegów (gromada w powiecie gubińskim)